Александр Ильичёв:
 Ильичёв, Александр Григорьевич (1913—1988) — советский футболист, тренер.
 Ильичёв, Александр Семёнович (1898—1952) — советский учёный в области горного дела.